Rząd Leopolda Hasnera – rząd austriacki, rządzący Cesarstwem Austriackim od 1 lutego do 12 kwietnia 1870 roku.

Skład rządu 
 premier – Leopold Hasner
 rolnictwo –  Anton Banhans
 handel –  Ignaz Plener
 wyznania i oświata –  Karl Stremayr
 finanse –  Rudolf Brestel
 sprawy wewnętrzne – Karl Giskra
 sprawiedliwość – Eduard Herbst
 obrona krajowa – Johann Wagner

Bibliografia 
 
 

Austro-Węgry w XIX wieku
Hasnera